Winograd – wieś na Ukrainie, obwód iwanofrankowski, rejon kołomyjski (dawniej powiat tłumacki)
 Winograd – wieś na Ukrainie, obwód iwanofrankowski, rejon horodeński (dawniej powiat kołomyjski)
 Winograd – wieś na Ukrainie, obwód czerkaski, rejon łysiański (dawniej powiat zwinogródzki)

Zobacz też 
 Winogrady – dzielnica Poznania